

Biografia 
Elyar Afshari nasce a Ealing, Londra, da madre inglese e da padre azero. Studiò a Greenford, Londra, presso la Costons Primary School e presso la Queensmead School. Ha un fratello maggiore di nome Iden.

Capital FM ha presentato in anteprima il suo debutto, Do It All Over Again, nel novembre del 2013 e premiato il video ufficiale del singolo a dicembre. Fox è stato un ospite a sorpresa presso la Jingle Bell Ball nel dicembre del 2013, dove ha eseguito il suo singolo di debutto di fronte a 16.000 persone. Il 12 gennaio 2014, uscì ufficialmente Do It All Over Again. Fox è stato ospite del The Matt Edmondson Show di BBC Radio 1; eseguì anche la relativa versione acustica di Do It All Over Again quando fu ospite nel programma televisivo Blue Peter della BBC. Il 16 gennaio 2014, registrò un duetto con il presidente Barney Harwood cantando Story of My Life degli One Direction. Fox ha eseguito in live Do It All Over Again su CBBC nel programma Sam & Mark's Big Friday Wind-Up il 24 gennaio 2014. La canzone ha raggiunto la quinta posizione nelle classifiche britanniche e la 83ª posizione nelle classifiche irlandesi.
Il secondo singolo di Fox, A Billion Girls, è stato annunciato il 14 febbraio 2014, e uscito il 13 aprile 2014, fu suonato per la prima volta nella stazione radiofonica Capital FM il 20 febbraio 2014.

Per il suo album di debutto, ha co-scritto brani con scrittori e produttori come Wayne Hector (Westlife, The Wanted), Dr Luke (Katy Perry, Britney Spears, Kesha), Karen Poole (Kylie Minogue, Janet Jackson), Lucas Secon (Christina Aguilera, Britney Spears, Olly Murs, Gym Class Heroes) e Cutfather (One Direction).

Nel marzo del 2017, il cantante britannico tornò dalla sua pausa, dove ha cambiato il suo nome in Elyar e ha pubblicato un nuovo singolo Beautiful Human su Apple Music, SoundCloud e YouTube. Il cantante ha spiegato in un post su Twitter  perché ha preso questa pausa.

Nell'aprile del 2017, Elyar ha pubblicato il suo primo EP debutto chiamato "SVFARI". Questo EP contiene 4 canzoni insieme alla sua canzone precedentemente pubblicata chiamata Beautiful Human.

Discografia

EP 
 2014 – The Good Friends Acoustic
 2017 – SVFARI

Singoli 
 2014 – Do It All Over Again
 2014 – A Billion Girls

Note

Collegamenti esterni